Катаньо () — муниципалитет Пуэрто-Рико, островной территории в составе США. Считается частью столичного региона Сан-Хуан.

Расположен на северном побережье острова Пуэрто-Рико из группы Больших Антильских островов в Карибском море. Рядом находится залив Сан-Хуан и Атлантический океан. К северу и востоку примыкает к Сан-Хуану; севернее от Баямона, к востоку от Тоа Баха и к западу от Гуайнабо.

Общая площадь муниципалитета составляет 18,23 км² (в том числе суша — 12,5 км²) (78-е место по этому показателю среди 78 муниципалитетов Пуэрто-Рико).
 
Численность населения согласно переписи 2020 год составляло 23 155 человек. Плотность — 3300 чел/км².

История 
Основан 1 июля 1927 года.

Экономика 
Катаньо всегда играл важную роль порта Пуэрто-Рико. На протяжении веков одним из основных источников экономики являлось рыболовство. Компания-производитель спиртных напитков «Bacardi» — один из крупнейших производителей рома в мире владеет в Катаньо одним из двух крупнейших производств компании.

Другие отрасли, существующие в муниципалитете, — это, в частности, нефтеперерабатывающие заводы, торговые компании, транспорт и логистика.

Населённые пункты 
Основным населённым пунктом муниципалитета Катаньо является одноимённый город:

Примечания

Ссылки 
 Municipio Autónomo de Cataño

Муниципалитеты Пуэрто-Рико
Населённые пункты, основанные в 1927 году
Города Пуэрто-Рико